Baldingen steht für:

 Baldingen AG, eine Gemeinde im Bezirk Zurzach, Kanton Aargau, Schweiz
 Baldingen (Nördlingen), ein Ortsteil in der Stadt Nördlingen im Landkreis Donau-Ries, Bayern, Deutschland

Baldingen bei Donaueschingen in Baden-Württemberg ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Gesamtheit der beiden ehemals eigenständigen Gemeinden
 Oberbaldingen und
 Unterbaldingen,
welche heute zur Stadt Bad Dürrheim gehören.

Siehe auch:
 Balding